Натуральне число 2017
 2017 рік до нашої ери
 2017 рік нашої ери